Ribeirão São Francisco steht für:

 Ribeirão São Francisco (Paranapanema), Nebenfluss des Rio Paranapanema im Bundesstaat Paraná
 Ribeirão São Francisco (Tibaji), Nebenfluss des Rio Tibaji im Bundesstaat Paraná

Siehe auch:
 Rio São Francisco (Begriffsklärung)
 Río San Francisco
 São Francisco